Гран-при Ивана Поддубного 2011 года cостоялся в Тюмени 14-16 января.

Командный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 

Гран-при Ивана Поддубного
2011 год в борьбе
Январь 2011 года
Спорт в России в 2011 году
Международные спортивные соревнования в Тюмени
2011 год в Тюменской области